Raw Power – trzeci album amerykańskiej grupy The Stooges wydany w 1973 roku. Ostatni album przed rozwiązaniem zespołu.

W 2003 album został sklasyfikowany na 125. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone.

Lista utworów

Strona pierwsza

Strona druga

Twórcy 
 Iggy Pop – wokal
 James Williamson – gitara
 Ron Asheton – bas, dalszy wokal
 Scott Asheton – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1973
Albumy The Stooges
Albumy wyprodukowane przez Davida Bowiego